Actio negatoria steht für:

 actio negatoria (Römisches Recht), die namensgebende römische Klageart
 Eigentumsfreiheitsklage, im österreichischen Sachenrecht
 Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch im deutschen Sachenrecht